Résultats détaillés de l’édition 1975 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 21 décembre 1974 au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
11 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1975 de l'ATP
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1975
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1974
Tennis en Australie en 1975
Tennis en décembre 1974
Tennis en janvier 1975